Medalha de Mérito Militar - honraria portuguesa
 Medalha de mérito militar (Áustria-Hungria) - uma condecoração militar da Áustria-Hungria

Desambiguação